El topónimo Guadiana puede referirse a:

Medio físico 

Bahía de Guadiana, bahía más occidental de Cuba, de cara al Golfo de México. 
Guadiana, río de la península ibérica, que desemboca en el océano Atlántico.
Guadiana Menor, río de España, afluente del Guadalquivir.
Guadiana Viejo o Guadiana Alto, río de España, perteneciente a la cabecera del Guadiana. También es conocido como río Pinilla.
Ojos del Guadiana, manantial situado en Villarrubia de los Ojos (provincia de Ciudad Real, España), considerado como el punto donde nace el Guadiana.

Localidades

España

Badajoz 

Conquista del Guadiana, localidad en la provincia de Badajoz.
Guadiana, localidad en la provincia de Badajoz (anteriormente denominada Guadiana del Caudillo).
Novelda del Guadiana, localidad en la provincia de Badajoz.
Pueblonuevo del Guadiana, localidad en la provincia de Badajoz.
Villafranco del Guadiana, localidad en la provincia de Badajoz.

Huelva 
Sanlúcar de Guadiana, localidad en la provincia de Huelva.

Además 

Camino Natural de las Vegas del Guadiana, vía verde situada en la comunidad autónoma de Extremadura (España).
Comunidad de Regantes Piedras-Guadiana, con sede en la provincia de Huelva (España).
Puente Internacional del Guadiana, construido cerca de la desembocadura del Guadiana, entre Ayamonte (provincia de Huelva, España) y Castro Marim (distrito de Faro, Portugal).